La gara di slalom gigante maschile dello sci alpino dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino si è svolta il 13 febbraio 2022 presso il comprensorio sciistico di Xiaohaituo nella Contea di Yanqing. La vittoria finale è andata allo svizzero Marco Odermatt, che ha concluso la prova con il tempo di 2'09"35, precedendo lo sloveno Žan Kranjec e il francese Mathieu Faivre.

Risultati

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Slalom gigante maschile